Stadsmuseet kan avse:

Sverige
 Eskilstuna stadsmuseum
 Göteborgs stadsmuseum
 Helsingborgs stadsmuseum – i Dunkers kulturhus
 Huskvarna stadsmuseum
 Mölndals stadsmuseum
 Norrköpings stadsmuseum
 Skövde stadsmuseum
 Stockholms stadsmuseum 
 Sundsvalls stadsmuseum – i Kulturmagasinet, Sundsvall

Utomlands
Stedelijk Museum, Amsterdam – Amsterdams stadsmuseum
Čakovecs stadsmuseum
Esbo stadsmuseum – se WeeGee-huset i Esbo
Oslo stadsmuseum – se Bymuseet i Oslo
Rijekas stadsmuseum
Splits stadsmuseum
Vanda stadsmuseum – i Dickursby järnvägsstation
Vukovars stadsmuseum
Zagrebs stadsmuseum

Se även
 Stadsmuseum